Egas Moniz ist der Name folgender Personen:

 António Egas Moniz (1874–1955), portugiesischer Neurologe und Politiker 
 Egas Moniz (o Aio) (um 1080–1146), portugiesischer Edelmann